Rütgers ist der Familienname folgender Personen:
 Hildegard Rütgers (geb. 1932), deutsche Opernsängerin (Alt)
 Julius Rütgers (1830–1903), deutscher Unternehmer, Gründer von Rütgers Chemicals

Rütgers steht zudem für:
 Rütgers Chemicals, Chemieunternehmen in Castrop-Rauxel

Siehe auch:
 Rutgers
 Rüttgers